Die 25. Südostasienspiele fanden in Vientiane vom 9. bis 18. Dezember 2009 statt.

Es waren die ersten Südostasienspiele, die in Laos ausgetragen wurden. Die Spiele wurden am 9. Dezember im für die Südostasienspiele neu gebauten Stadion eröffnet. 3100 Sportler aus 11 Nationen nahmen in 26 Sportarten teil.

Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 seagfoffice.org

2009
Multisportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Vientiane